Falun (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Falun (stad), de hoofdstad van deze gemeente.